Pithyotettix abietina är en insektsart som beskrevs av Carl Fredrik Fallén 1806. Pithyotettix abietina ingår i släktet Pithyotettix och familjen dvärgstritar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dvärgstritar
abietina